Río Madera puede hacer referencia:
 al río Madeira, llamado Madera en Español, afluente del Amazonas en Brasil y Bolivia; 
 al río Madera, afluente del Segura en la provincia de Jaén (Andalucía, España);
 al río Madera o Bogarra afluente del río Mundo en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha, España); o
 a Río Madera, pedanía del municipio de Paterna del Madera en Albacete (Castilla-La Mancha, España).